Wilmanns ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilmanns (1833–1917), deutscher Bibliothekar
 August Christian Wilmanns (1757–1839), deutscher Jurist und Bremer Amtmann
 Ernst Wilmanns (1882–1960), deutscher Geschichtsdidaktiker
 Gustav Wilmanns (1881–1965), deutscher Chemiker
 Gustav Heinrich Wilmanns (1845–1878), deutscher Althistoriker
 Hergart Wilmanns (1928–2007), deutsche Schriftstellerin
 Juliane C. Wilmanns (1945–2008), deutsche Medizinhistorikerin

 Matthias Wilmanns (* 1959), deutscher Biochemiker und Molekularbiologe
 Otti Wilmanns (* 1928), deutsche Botanikerin
 Richard Wilmanns (1880–1958), deutscher Mediziner
 Wilhelm Wilmanns (1842–1911), deutscher Germanist

Siehe auch:
 Willmanns